Tobata – località del Giappone, ora inglobata nella città di Kitakyūshū
 46596 Tobata – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Tabata